MOP steht für:
 MetaObject Protocol, siehe Common Lisp Object System
 Maintenance Operations Protocol der Digital Equipment Corporation
 Massive Ordnance Penetrator, eine bunkerbrechende Bombe
 Maximum Operating Pressure, der maximal zulässige Betriebsdruck in Druckgeräten
 Maximum Operating Pressure, maximaler Umgebungsdruck beim Tauchen mit Nitrox, siehe 
 Meteorologisches Observatorium Potsdam
 Ministerio de Obras Públicas (Argentinien)
 Ministerio de Obras Públicas (Chile)
 Ministerio de Obras Públicas (Kolumbien)
 Ministerio de Obras Públicas (Panama)
 Ministru Obras Públikas, vormaliger name des Ministerium für den öffentlichen Dienst, Transport und Telekommunikation Osttimors
 Deutsches Mobilitätspanel, einer Erhebung der Alltagsmobilität in Deutschland
 Macau-Pataca (ISO-4217-Code), Währungseinheit von Macau
 Mount Pleasant Municipal Airport (Michigan) (IATA-Code), Flughafen von Mount Pleasant (Michigan), Isabella County, Michigan
 Bahnhof München Ost (DS100-Code)

M. O. P. steht für:
 M. O. P., amerikanisches Rap-Duo

mop steht für:
 Mopan-Sprache (ISO-639-3-Code), Sprache der Mopan-Maya in Belize und Guatemala

Siehe auch:
 MOPP
 Mob (Begriffsklärung)

Abkürzung